Die Basketball-Bundesliga-Saison 1989/90 war die 24. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die Meisterschaft, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Saisonnotizen 
 Meister und Pokalsieger der Saison 1992/93 wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen.
 Das BBL All-Star Game 1990 fand in der Ischelandhalle in Hagen statt. Sieger wurde mit 150:145 der Norden.

Endstände

Hauptrunde

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen; hier der Endstand nach der Abstiegsrunde:

Finalrunde 
Das Viertelfinale wurde im Modus Best-of-Three durchgeführt, Halbfinale und Finale im Modus Best-of-Five.

Abschlusstabelle 
Diese Tabelle stellt alle Platzierungen nach Ende der Saison dar. Dabei wurden die ersten acht Plätze in der Finalrunde und in Platzierungsspielen ausgespielt; die Plätze 9 bis 12 wurden aus der Abstiegsrunde übernommen.

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1989/90
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1989/90 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1989 und 1990.

Einzelnachweise 

1989/90
Basketballsaison 1989/90